Michel Johan Adriaan van Silfhout (Dieren, 17 september 1970) is een Nederlands biljarter die gespecialiseerd is in het kaderspel en bandstoten.
Van Silfhout begon op 16-jarige leeftijd te biljarten. Zijn eerste biljartclub was BV Gazelle te Dieren. In de C1 teamcompetitie van 1990 te Amersfoort werd hij met die vereniging teamkampioen van Nederland, samen met Monique van Exter en Henk Jansen.

In seizoen 1991–1992 speelde Van Silfhout zijn eerste ereklassefinale in het Ankerkader 47/2 waarin hij 8e werd. Op 9 januari 1994 veroverde hij zijn eerste podiumplaats: brons tijdens het Ankerkader 47/1. Bijna 6 weken later won hij zilver tijdens het Ankerkader 71/2 te Wijchen, na Piet Adrichem. Daarna voegde hij vrijwel elk seizoen medailles toe aan zijn verzameling. Zijn eerste gouden medaille kwam op 8 november 1998, tijdens zijn 23e ereklassefinale, het Ankerkader 47/2 in Middelbeers.

Van Silfhout groeide uit tot een allrounder in de klassieke spelsoorten, met name het ankerkader en het bandstoten. In die laatste discipline won hij zijn eerste goud, na 3 keer brons en 10 keer zilver, in zijn 91e ereklassefinale op 25 februari 2018 te Afferden.

Van Silfhout is houder van het Nederlands record algemeen gemiddelde ankerkader 71/2 met 62,50 over 5 partijen van 200 caramboles. Hij heeft 11 Nederlandse titels in de ereklasse behaald (3x 47/2, 3x 47/1, 3x 71/2 en 2x bandstoten) en 28 zilveren medailles. In 2003 en 2011 behaalde hij een 2e plaats bij het Europees kampioenschap bandstoten, en won hij door de jaren heen 8 maal brons bij diverse andere Europese kampioenschappen (1x bandstoten, 4x 71/2, 3x 47/2).

In teamverband 
Van Silfhout speelt naast persoonlijke kampioenschappen ook in de Topteamcompetitie Eredivisie. Hieronder een overzicht van teams waarvan hij de laatste jaren deel uitmaakte:
 2008–2011: Your Event Live (Haarlo) met Raymund Swertz en Dick Jaspers.
 2011–2016: A1 Biljarts/De Veemarkt (Doetinchem) met o.a. Ludger Havlik (D), Frédéric Caudron (B), Raymund Swertz en Dave van Geel.
 2016–2017: ABC 't Töpke (Afferden) met Raymund Swertz, Demi Pattiruhu en Guido Kauffeld.
 2017–2019: Zalencentrum De Posthoorn/Snellen Horeca Service (Haps) met Raymund Swertz, Demi Pattiruhu en Guido Kauffeld.
2019-2021: Van den Broek Biljarts Almere 83
2021-heden Egbersbeek.nl / De Veemarkt

Titels 
 Nederlands kampioen (13x)
Ankerkader 57/2 (2x): Hoofdklasse 1992–1993, 1993–1994
Ankerkader 47/2 (4x): Ereklasse 1998–1999, 2010–2011, 2021-2022; 1e klasse 2000–2001
Ankerkader 47/1 (3x): Ereklasse 2004–2005, 2006–2007, 2017–2018
Ankerkader 71/2 (3x): Ereklasse 2007–2008, 2014–2015, 2021-2022
Bandstoten (2x): Ereklasse 2017–2018, 2021-2022
 Coupe d'Europe Classic Teams (Europees Topteamkampioenschap)
2008–2009 (team: Your Event Live)
 Topteamkampioen van Nederland (3x)
2014–2015, 2015–2016 (beiden met team: A1 Biljarts/De Veemarkt), 2018-2019 (team: Zalencentrum De Posthoorn / Snellen Horeca)
Kampioen van Duitsland Meerkamp
2021-2022 (team: DBC Bochum)

Beste toernooigemiddelden per spelsoort 
 Libre: 167,37 (2012, 5 partijen)
 47/2: 111,00 (2005, 3 partijen)
 71/2: 62,50 (2008, 5 partijen, Nederlands record)
 47/1: 31,59 (2005, 3 partijen)
 Bandstoten: 14,64 (2009, 5 partijen)

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse 

Nederlands carambolebiljarter